Lega Nazionale A  – vecchia denominazione del massimo campionato svizzero di calcio
 Lega Nazionale A – campionato di calcio a 5 maschile svizzero
 Lega Nazionale A  – vecchia denominazione del massimo campionato svizzero di calcio femminile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di hockey su ghiaccio femminile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di hockey su pista femminile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di hockey su pista maschile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di pallacanestro
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di pallacanestro femminile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di pallavolo maschile
 Lega Nazionale A  – massimo campionato svizzero di pallavolo femminile
 Lega Nazionale A – massimo campionato svizzero di tennistavolo femminile
 Lega Nazionale A – massimo campionato svizzero di tennistavolo maschile